40 (getal) of 40 (jaartal), in Romeinse cijfers XL
 Een kledingmaat die, in tegenstelling tot de Romeinse cijfers, groter is dan L, ook wel extra large genoemd
 XL (motorfiets), een historisch Brits merk van motorfietsen
 XL Recordings, een onafhankelijk platenlabel uit Engeland, opgezet in 1989
 XL Axiata, Indonesische mobiele operator
 XL Cola